Lambe ist der Familienname folgender Personen:

 Alfie Lambe (1932–1959), irisches Mitglied der Legion Mariens und Missionar in Südamerika
 Charles Lambe (1900–1960), britischer Admiral of the Fleet, Erster Seelord
 Eimear Lambe (* 1997), irische Ruderin
 Jeanie Lambe (1940–2020), britische Jazzsängerin
 Lawrence Lambe (1863–1919), britischer Geologe
 Lisa Lambe (* 1983), irische Sängerin
 Reggie Lambe (* 1991), bermudischer Fußballspieler
 T. William Lambe (1920–2017), US-amerikanischer Geotechniker und Hochschullehrer am MIT
 Vincent Lambe (* 1980), irischer Filmregisseur, -produzent und Drehbuchautor